Alcathousites är ett släkte av skalbaggar. Alcathousites ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Alcathousites